Бадам — топоним в Казахстане:

Населённые пункты 
 Бадам — село в Ордабасинском районе Южно-Казахстанской области.
 Бадам — село Бадамском сельском округе Сайрамского районе Южно-Казахстанской области.
 Бадам — село Каратобинском сельском округе Сайрамского районе Южно-Казахстанской области.

Река 
 Бадам — река в Южно-Казахстанской области.

См. также 
 Бадам-Очирын Галаарид
 Бадам - один из западных отрогов Таласского Ала-тау

Примечания